Mühlhagen steht für:
 Mühlhagen (Riegsee), Weiler der Gemeinde Riegsee im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Mühlhagen, dt. Name von Miłochowice, Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Milicz (Militsch), Woiwodschaft Niederschlesien